Турби́на:
 Турбина — роторный двигатель.
 Турбина — род растений семейства вьюнковых.
 Турбина — спидвей-клуб из города Балаково Саратовской области.

Фамилия 
Турбина́ — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Турбина, Любовь Николаевна (род. 1942) — русская поэтесса, учёный-генетик.
 Турбина, Ника Георгиевна (1974—2002) — русская поэтесса.

Футбольные клубы 
 «Турбина» — футбольный клуб из города Набережные Челны;
 «Турбина» — футбольный клуб из города Сызрань;
 «Турбине» — женский футбольный клуб из города Потсдам;
 «Турбина» — футбольный клуб из города Церрик;

Другое 
 «Турбина» — чехословацкий художественный фильм 1941 года режиссёра Отакара Вавры.

См. также 
 Турбиния — Turbinia, первый корабль, оснащённый паровой турбиной.
 Турбийон — встраиваемое в механические часы устройства для более точного их хода.